Lipomyces är ett släkte av svampar. Lipomyces ingår i familjen Lipomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lipomyces